Lühmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hannah Lühmann (* 1987), deutsche Kulturjournalistin und Autorin
 Jörg Lühmann (* 1962), deutscher Politiker (Grün-Alternative Liste)
 Kirsten Lühmann (* 1964), deutsche Politikerin (SPD), Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Bundesvorsitzende des dbb beamtenbund und tarifunion
 Michael Lühmann (* 1980), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)